Hazel (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Hazel (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Hazel (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Hazel (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie (1961-1966)